Knight se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Knight
 Henry Knight
 Harry H. Knight
 James Brookes Knight
 Ora Willis Knight
 Walter Knight
 William J. Knight